XI Московский международный кинофестиваль состоялся в 1979 году. Открылся 14 августа 1979 года.

Жюри 
Председатель жюри:
 Станислав Ростоцкий, режиссёр (СССР)

Члены жюри:
 Владимир Баскаков — директор ВНИИК (СССР)
 Отакар Вавра — peжиссёp (ЧССР)
 Джузеппе де Сантис — peжиссёp (Италия)
 Ежи Кавалерович — peжиссёp (Польша)
 Радж Капур — актёр и peжиссёp (Индия)
 Кристиан-Жак — peжиссёp (Франция)
 Том Ладди — директор МКФ в Теллурайде (США)
 Маргарита Лопес Портильо — генеральный директор радиотелевидения и кинематографии (Мексика)
 Курт Метциг — peжиссёp (ГДР)
 Андрей Михалков-Кончаловский — peжиссёp (СССР)
 Табата Ндиайе — актриса (Сенегал)
 Емил Петров — кинокритик (НРБ)
 Константин Степанков — актёр (СССР)
 Чан Ву — peжиссёp (СРВ)

Фильмы-участники 
 «» / Anton der zauberer (ГДР, режиссёр Гюнтер Райш)
 «Барьер» / Бариерата (Болгария, режиссёр Христо Христов)
 «» / … (Бангладеш, режиссёр )
 «Борьба за свободу» / Иджа оминира (Нигерия, режиссёр )
 «Бытие» / … (Гана, режиссёр )
 «Взлёт» (СССР, режиссёр Савва Кулиш)
 «» / The children of Sanchez (США, режиссёр Холл Бартлет)
 «Завтра не наступит никогда» / Tomorrow never comes (Великобритания—Канада, режиссёр Питер Коллинсон)
 «» / «Медовый месяц» / Honning mane (Дания, режиссёр Билле Аугуст)
 «» / «Рыба Ястреб» / Fish Hawk (Канада, режиссёр )
 «» / «Дон!» / Dawn! (Австралия, режиссёр )
 «» / Kanal (Турция, режиссёр )
 «Кинолюбитель» / Amator (Польша, режиссёр Кшиштоф Кеслёвский)
 «» / Az erod (Венгрия, режиссёр )
 «» / Clipa (Румыния, режиссёр Георге Витанидис)
 «» / Mireille dans la vie des autres (Бельгия, режиссёр )
 «» / Mlady muz a bila velryba (ЧССР, режиссёр Яромил Иреш)
 «» / Tren (Югославия, режиссёр )
 «» / Nahla (Алжир, режиссёр Фарук Белуфа)
 «» / … (Монголия, режиссёр Доржпалам Равжаагийн)
 «» / … (Индия, режиссёр Мринал Сен)
 «» / Companero del viaje (Венесуэла-Испания, режиссёр )
 «» / Der schneider von Ulm (ФРГ, режиссёр )
 «» / Retrato de Teresa (Куба, режиссёр Пастор Вега)
 «» / Runoilija ja muusa (Финляндия, режиссёр )
 «Проклятье тем, кто плачет» / … (Иран, режиссёр )
 «» / Bandera rota (Мексика, режиссёр )
 «» / Siete dias de enero (Испания-Франция, режиссёр Хуан Антонио Бардем)
 «» / … (Сирия, режиссёр Марван Хаддад)
 «» / «Собаки в городе» / Les chiens (Франция, режиссёр Ален Жессюа)
 «» / Аль-Асуар (Ирак, режиссёр )
 «» / Frihetens murar (Швеция, режиссёр Марианна Арне)
 «Только вперёд» / Tiếng gọi phía trước (Вьетнам, режиссёр Лонг Ван)
 «Христос остановился в Эболи» / Cristo si e fermato a eboli (Италия-Франция, режиссёр Франческо Рози)

Премии 
 Почётная золотая премия
 «Да здравствует Мексика!» (СССР, фильм был снят в 1931—32 годах, смонтирован в 1979 году, режиссёры Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров, оператор Эдуард Тиссэ)

 Золотые премии
 «Христос остановился в Эболи» (Италия-Франция, реж. Франческо Рози)
 «Семь дней в январе» (Испания-Франция, реж. Хуан Антонио Бардем)
 «Кинолюбитель» (ПНР, реж. Кшиштоф Кеслёвский)

 Серебряные премии
 «Барьер» (НРБ, реж. Христо Христов)
 «Парашурам» (Индия, реж. Мринал Сен)
 «Взлёт» (СССР, реж. Савва Кулиш)

 Премии
 актёр Ульрих Тайн («Антон-волшебник», ГДР)
 актёр Велимир (Бата) Живойинович («Момент», СФРЮ)
 актриса Ясмина Хлат («Нахля», Алжир)
 актриса  («Портрет Тересы», Куба)

 Специальный диплом
 «Только вперёд» (СРВ, peж. Лонг Ван)

 Премия ФИПРЕССИ
 «Кинолюбитель» (ПНР, реж. Кшиштоф Кеслёвский)

Юбилейные премии 
Премии вручены за вклад в развитие киноискусства (по случаю 60-летия советского кино)
 Антонин Броусил, теоретик кино (ЧССР)
 Луис Бунюэль, peжиссёp (Франция)
 Кинг Видор, peжиссёp (США)
 Чезаре Дзаваттини, сценарист (Италия)
 Золтан Фабри, peжиссёp (ВНР)
 Ежи Кавалерович, peжиссёp (ПНР)
 Рене Клер, peжиссёp (Франция)
 Акира Куросава, peжиссёp (Япония)
 Сатьяджит Рай, peжиссёp (Индия)
 Усман Сембен, peжиссёp (Сенегал)
 Андре и Аннели Торндайк, peжиссёры (ГДР)

Источники 
 Архив ММКФ 1979
 
 
 
 Капралов Г. Большое событие в жизни народов. Торжественное открытие 11 Московского Международного кинофестиваля // Правда, 10 июля 1961

1979
Кинофестивали 1979 года
1979 год в Москве
Август 1979 года